Kurr steht für 

 Baumkurre, siehe Baumkurre
 ein islamisches Maß, siehe Kurr (Einheit)
 einen deutschen Naturwissenschaftler, siehe Johann Gottlob von Kurr 
 einen deutschen Schauspieler und Regisseur, siehe Hans-Peter Kurr